The Pale Horse est le titre anglais des œuvres suivantes :
Le Cheval pâle, roman d'Agatha Christie, publié en 1961 ;
Le Cheval pâle, téléfilm américain, adapté du roman, initialement diffusé en 1997.